Time Bomb — второй студийный альбом группы Buckcherry и последний, записанный с оригинальным составом. Диск был спродюсирован Джоном Трэвисом и выпущен 27 марта 2001 года лейблом Dreamworks Records. Единственным синглом с альбома стала песня «Ridin». Тексты песен этого альбома вульгарнее и грязнее, чем на первом альбоме группы. Time Bomb был признан критиками худшим альбомом Buckcherry.

Список композиций 
 «Frontside» — 3:23
 «Ridin'» — 3:40
 «Time Bomb» — 4:09
 «Porno Star» — 3:20
 «Place In the Sun» — 3:07
 «(Segue) Helpless» — 4:50
 «Underneath» — 2:38
 «Slit My Wrists» — 4:00
 «Whiskey in the Morning» — 2:29
 «You» — 4:04
 «Slammin'» — 2:58
 «Fall» — 2:43
 «Good Things» — 3:27(Японский бонус трек)
 «Open My Eyes»* — 3:36

Эксклюзивные треки Best Buy
 Good Things
 Lit Up (Live)
 Fastback 69 (Live)
 * Это скрытый трек.

Альбомы Buckcherry